Alfred Mozer Stichting
Algemeen meervoudig stemrecht
Algemene Middelbare School (Suriname), een onderwijsinstelling in Suriname
American Mathematical Society
American Meteorological Society
AMS (motorfiets), een Spaans historisch motorfietsmerk
Antwerp Management School
Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in algemene ziekenhuizen
Arteria mesenterica superior, slagader voor de bloedvoorziening van de dunne darm en een gedeelte van de dikke darm
Luchthaven Schiphol (IATA-luchthavencode: AMS)